Śmieciarz – polski miniserial z 1987
 Śmieciarz – francuski film animowany z 2010